Waaiertje (paddenstoel), een paddenstoelensoort
Waaiertjes, een alternatieve naam voor waaiervleugeligen (Strepsiptera)

Zie ook 
Waaier (doorverwijspagina)